Het eerste WTA-tennistoernooi van Adelaide (officieel Adelaide International) van 2023 vond plaats van zondag 1 tot en met zondag 8 januari 2023 in de Australische stad Adelaide. Het was de vijfde editie van het vrouwentoernooi sinds 1988, onderdeel van het tennistoernooi van Adelaide 1 2023. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Ashleigh Barty was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tunesische Ons Jabeur bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Linda Nosková.

Het tweede reekshoofd, Aryna Sabalenka, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Tsjechische kwalificante Linda Nosková in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Sabalenka wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Adelaide op haar naam te schrij­ven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 120.150 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Ashleigh Barty en Storm Sanders had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Sanders, intussen onder de naam Hunter, speelde samen met de Tsjechische Kateřina Siniaková met wie zij de finale bereikte.

Het als zesde geplaatste Amerikaanse duo Asia Muhammad en Taylor Townsend won het toer­nooi. In de op zaterdag 7 januari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Storm Hunter en Kateřina Siniaková in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Muhammad had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Townsend één.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met de Oekraïense Nadija Kitsjenok – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Adelaide 2023 - 1
Adelaide - 1